Eryngium billardieri är en flockblommig växtart som beskrevs av Daniel Delaroche. Eryngium billardieri ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Utöver nominatformen finns också underarten E. b. nigromontanum.

Källor 

Martornar
billardieri